Rinite allergica
 Rinite atrofica
 Rinite difterica
 Rinite gravidica
 Rinite medicamentosa
 Rinite non allergica
 Rinite vasomotoria
 Rinosinusite